Die Polnische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft der Saison 2020/2021 gewann das Team von UKS Hubal Białystok als Sieger der Play-offs. Es war die 48. Austragung der Titelkämpfe.

Vorrunde

Play-offs

Halbfinale 
 SKB Litpol-Malow Suwałki – ABRM Warszawa: 4-2
 UKS Hubal Białystok – KU AZS UM Łódź: 4-0

Spiel um Platz 3 
 KU AZS UM Łódź – ABRM Warszawa: 4-1

Finale 
 UKS Hubal Białystok  – SKB Litpol-Malow Suwałki: 4-3

Weblinks 
 https://pzbad.tournamentsoftware.com/sport/drawsheet.aspx?id=4623DDD8-237D-41B3-86A4-102A4D1973B8&draw=2
 https://pzbad.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=4623DDD8-237D-41B3-86A4-102A4D1973B8&draw=1

Mannschaft 2021
Badminton 2020
Badminton 2021